Boulduc ist der Name von:
 Gilles-François Boulduc (1675–1741), französischer Apotheker und Chemiker
 Simon Boulduc (1652–1729), französischer Apotheker und Chemiker